Arga-Jurjach: affluente della Rossocha
Arga-Jurjach: affluente dell'Omoloj